Stumptown – amerykańska seria komiksowa
 Stumptown – amerykański serial telewizyjny, adaptacja komiksu